Сан-Рафаэль — название объектов, названных в честь архангела Рафаила:
 Сан-Рафаэль — город в Аргентине, провинция Мендоса, административный центр одноимённого департамента.
 Сан-Рафаэль — город в Гондурасе, департамент Валье.
 Сан-Рафаэль — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 Сан-Рафаэль — город в Мексике, штат Веракрус, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Сан-Рафаэль — посёлок в Мексике, штат Гуанахуато, муниципалитет Доктор-Мора.
 Сан-Рафаэль — город в Сальвадоре, департамент Сан-Мигель.
 Сан-Рафаэль — посёлок в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Машкану.
 Сан-Рафаэль — посёлок в Чили, область Мауле, провинция Талька, административный центр одноимённой коммуны.
 Сан-Рафаэль — кантон в Коста-Рике.
 Сан-Рафаэль — река в Коста-Рике, в провинции Пунтаренас.
 Сан-Рафаэль-дель-Рио — муниципалитет в Испании, автономного сообщества Валенсия, провинция Кастельон, комарка Бахо-Маэстрасго.
 Сан-Рафаэль-Истапалука — город в Мексике, штат Пуэбла, муниципалитет Тлахуакан.
 Сан-Рафаэль-Тепатласко — посёлок Мексике, штат Тласкала, муниципалитет Санта-Ана-Чьяутемпан.

См. также 
 Сан-Рафел